Световните серии по снукър за 2009 г. се провеждат в Киларни, Ирландия и в Прага, Чехия.

Това е второто издание от поредицата турнири и първият цял сезон, спонсориран от sportingbet.com.

Първи турнир 
Първият турнир от Световните серии по снукър се провежда в Киларни, Ирландия на 16 май и 17 май 2009 г.

Състезатели
  Джими Уайт
  Кен Дохърти
  Шон Мърфи
  Джон Хигинс
Състезатели с wildcards
  Грег Кейси
  Tony Moore
  Андрю Грей
  Jason Devaney

Четвъртфиналите се играят с 10 червени топки, а полуфиналите и финала с 15.

Сенчъри брейкове 
  Шон Мърфи 131, 129
  Кен Дохърти 118
  Джими Уайт 100

Втори турнир 
Вторият турнир от Световните серии по снукър се провежда в Прага, Чехия на 17 октомври и 18 октомври 2009 г.

Състезатели
  Стивън Магуайър
  Греъм Дот
  Джон Хигинс
  Джими Уайт
Състезатели с wildcards
  Kryštof Michal
  Osip Zusmanovic
  Lukáš Křenek
  Sishuo Wang

Четвъртфиналите се играят с 10 червени топки, а полуфиналите и финала с 15.

Сенчъри брейкове 
  Джими Уайт 103
  Греъм Дот 100

Точкова таблица

Източници

Външни препратки 
 www.worldseriesofsnooker.org.uk 

Състезания по снукър
Снукър в Република Ирландия
Спорт в Прага